Alessandro Striggio – compositore
 Alessandro Striggio – poeta, figlio del precedente